Роберта Вінчі виграла титул 2013 року, востаннє, коли турнір проводився, але відтоді вона вже завершила кар'єру.

Джил Тайхманн виграла  титул, здолавши в фіналі Кікі Бертенс, 7–6(7–3), 6–2.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузерки

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

Джерела 
 Основна сітка 
  Сітка кваліфікації 

Internazionali Femminili di Palermo — Singles
2019 Singles
2019 в італійському спорті